Список субъектов Российской Федерации отсортирован по количеству (числу) сельских населённых пунктов (снп) по данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года.

Общее количество сельских населённых пунктов в стране по итогам переписи населения в 2021 году составила 153 157 снп, из которых в 24 751 снп постоянное население отсутствовало (16,16 % от общего числа снп в РФ). Число снп в РФ сокращалось с 294 059 снп в 1959 году до 152 922 в 1989 году, затем увеличилось до 155 289 снп в 2002 году (в том числе в 13 086 снп (8,43 %) никто не проживал), а затем сократилась до 153 125 снп в 2010 году, из которых в 19 439 снп постоянное население отсутствовало (12,69 % от общего числа снп в РФ).

Наибольшее число сельских населенных пунктов к 2010 году — около 80 % снп без населения и с числом жителей не более 10 человек — сосредоточено в регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в том числе около 30 % — в Тверской, Вологодской и Псковской областях, отличающихся низкой средней людностью снп.

Список субъектов на 2021 год 
По данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года.

Список субъектов на 2010 год 	
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.	

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года, общее количество сельских населённых пунктов в КФО составило 1042 снп (в том числе 11 безлюдных), из которых 1003 — в Республике Крым и 39 — в Севастополе.

Примечания

Ссылки 
 Группировка городских поселений и сельских населенных пунктов по регионам Российской Федерации на 9 октября 2002 года (Демоскоп)
 Число сельских населенных пунктов и поселков городского типа продолжает снижаться (Демоскоп)
															

				

Списки субъектов Российской Федерации